Ву́лиця Оле́ни Пчі́лки — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Олени Пчілки — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Олени Пчілки — вулиця в місті Житомир.
  Вулиця Олени Пчілки — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Олени Пчілки — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Олени Пчілки — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Олени Пчілки — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Олени Пчілки — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Олени Пчілки — вулиця в місті Первомайськ Миколаївської області
 Вулиця Олени Пчілки — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Олени Пчілки — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Олени Пчілки — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці Олени Пчілки